Кубок Швеції з футболу 2019–2020 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Кубок здобув ІФК Гетеборг.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2019

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група 

Результати

2 група 

Результати

3 група 

Результати

4 група 

Результати

5 група 

Результати

6 група 

Результати

7 група 

Результати

8 група 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 червня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 липня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2019-2020
Швеція
Швеція
2019 у шведському спорті
2020 у шведському спорті